Le Tigre de Malaisie est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Tigre de Malaisie, bande dessinée de la série Les Aventures de Buck Danny de Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon publiée sous forme d'album en 1959.
 Le Tigre de Malaisie, film italo-américain de Gian Paolo Callegari sorti en 1954.

Voir aussi 
 Tigre de Malaisie